Kristus Konungen kan syfta på:
 Kristus Konungen (kristendom) – en benämning på Jesus Kristus
 Kristus Konungens dag –  kyrkoårets sista söndag (Domssöndagen)
 Kristus Konungens församling – en romersk-katolsk församling i Göteborg som tillhör Stockholms katolska stift
 Kristus konungens kyrka – en kyrkobyggnad för Kristus Konungens församling i Göteborg